Дунев — топоним:

Украина 
 Дунев — село,  Бусский район,  Львовская область
 Дунев — село,  Залещицкий район,  Тернопольская область